Manuel Roxas, een voormalig president van de Filipijnen;
 President Roxas (Capiz), een gemeente in de Filipijnse provincie Capiz;
 President Roxas (Cotabato), een gemeente in de Filipijnse provincie Cotabato.